Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Volvo Car Open 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 2. und 3. April 2016 stattfand, wobei sich 8 Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)